Дхуле ():

 Дхуле — город в штате Махараштра, Индия.
 Дхуле — округ в штате Махараштра, Индия.